Ninja Gaiden — серия компьютерных игр, разработанных японской компанией Tecmo и позднее студией Team Ninja. Главным героем большинства из них является ниндзя по имени Рю Хаябуса, вооружённый мечом и метательными ножами-сюрикэнами. Сюжеты различных игр серии, слабо связанных друг с другом, помещали Рю в современную Америку, средневековую Японию или вымышленный мир. Действие поздних игр серии, разработанных Team Ninja, происходит в общей вселенной с серией игр-файтингов Dead or Alive, и персонажи из одной серии появлялись в другой и наоборот. Игры серии Ninja Gaiden — как ранние, представлявшие собой платформеры с боковой прокруткой, так и поздние трёхмерные, известны своей высокой сложностью.

Оригинальная трилогия

Ninja Gaiden 
Серия игр Ninja Gaiden берет свое начало в 1988 году. В то время большую популярность имела игра от Taito Double Dragon и компания Tecmo приняла решение создать подобную игру. В 1988 году были выпущены две игры под названием Ninja Gaiden. Ninja Gaiden (аркадный автомат) была также выпущена для платформ: ZX Spectrum, Commodore 64 и Dos. Ёе жанр — это beat’em up. Другая игра с подобным названием была выпущена для платформы Nes.

При выпуске игры на платформе Nes было сохранено только название и персонаж ниндзя. Жанр был изменён на платформер. У Рю Хаябусы появился меч дракона, также он может использовать сюрикены и атаки нинпо. История в игре показывается через кат-сцены и вращается вокруг исчезнувшего отца Рю, двух статуэток и главного злодея Жако. В Японии она имеет название Ninja Ryukenden.

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos 
Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos была выпущена в Японии и Северной Америке в 1990 году. Сюжет вращается вокруг колдуна Аштара, который похитил Ирен Лью. В игре появилась возможность подниматься по стенам и призывать тень ниндзи, которая повторяет каждое движение Рю.

Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom 
Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom — заключительная часть трилогии на Nes. Игра была выпущена в 1991 году. По сюжету игры Фостер создал армию бионоидов с помощью сверхъестественной энергии, поступающей из меж-пространственного разлома. Они являются противниками Рю. Также одним из антагонистов является человек по имени Клэнси, который командует военным кораблем. Из игры была удалена возможность призывать тень ниндзи, но при этом добавлена возможность производить апгрейд меча дракона.

Ninja Gaiden Trilogy 
Трилогия вышла для платформы SNES в 1995 году. Сборник включал в себя три игры для NES и отличался улучшенной графикой. Также были доступны бесконечные продолжения и система паролей вырезанная из игры Ninja Gaiden III для рынка Северной Америки. Тем не менее в Ninja Gaiden III отсутствуют несколько музыкальных треков из оригинала.

Игры Team Ninja

Ninja Gaiden (2004) 
Игра стала разрабатываться в конце 90-х годов XX века. Руководителем проекта был Томонобу Итагаки. Играбельный билд тестировался на Sega Dreamcast, также рассматривался вариант на Sony Playstation 2. В конце 2000 года Microsoft поставила Tecmo комплект разработки для приставки Xbox и было принято решение разрабатывать игру для этой платформы. Игра вышла 2 марта 2004 года для приставки Xbox. Позже она переиздавалась под названиями Ninja Gaiden Black и Ninja Gaiden Sigma. Версия Sigma вышла в 2007 году для платформы Playstation 3. Ninja Gaiden Sigma Plus была выпущена в 2012 году для Playstation Vita.

Ninja Gaiden имеет продолжения — это Ninja Gaiden II и Ninja Gaiden 3, которая вышла в 2012 году. Позже в третью часть был добавлен дополнительный контент и она была выпущена под названием Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

Yaiba: Ninja Gaiden Z 
Игра вышла в 2014 году для платформ ПК, PS 3 и Xbox 360. Протагонистом игры является ниндзя по имени Яиба Камикадзе, который сражается с зомби.

Игры Sega 
Для платформ Sega были выпущены 2 игры. Они вышли на таких платформах, как Sega Master System и Sega Game Gear. Также в 1992 году разрабатывалась игра для платформы Sega Mega Drive. Игру планировалось выпустить в жанре beat’em up. По сюжету двое ниндзя, брат и сестра, которых зовут Джин и Рика украли тайные свитки Хумы и сбежали в Америку. В результате Рю Хаябуса также отправляется в Америку, чтобы выследить их и вернуть свитки обратно.

Игра никогда не выпускалась в коммерческих целях, но бета-версия существует в интернете в образе Rom. Бета-версия состоит из семи уровней, которые включают в себя кат-сцены и боссов. Тем не менее она содержит программные ошибки, например такие, как неточное управление движением персонажа, незаконченные уровни и кат-сцены, которые показываются не до конца. Также в игре присутствует японский язык, так как она не была полностью переведена на английский язык. В игре доступны следующие приемы: стандартный комбо-удар, удар в прыжке и супер-удар мгновенно уничтожающий противников.

Прочие игры

100 Banjin no Ninja Gaiden 
100 Banjin no Ninja Gaiden (100万人のNinja Gaiden) была выпущена в Японии в 2012 году для платформ Android и iOS. Игру планировалось выпустить в Северной Америке в 2012 году под названием Ninja Gaiden Clans, но в конечном итоге релиз был отменен. В игре присутствует боевая система, включающая в себя кратковременные трехмерные битвы с противниками. Также присутствует торговля коллекцией карт.

Ninja Unkende 4 
Ninja Unkende 4 (Tnu 4) — неофициальная игра, которая вышла в 2017 году. Графически она напоминает игры, вышедшие на платформе Nes.

Восприятие

Медиа 
В 1991 году в Японии была выпущена OVA под названием Ninja Ryukenden. В книжной серии Worlds of Power была опубликована новеллизация по сюжету первой части игры, вышедшей на платформе Nes.

Кроссоверы 
Различные персонажи и отсылки к серии Ninja Gaiden можно найти в таких играх, как Dead or Alive, Dynasty Warriors, Warriors Orochi, Nioh и Senran Kagura.

Примечания